Eppendorf AG, empresa de biotecnologia i de material de laboratori, establerta a Hamburg
 Eppendorf™ o tub de microcentrífuga, contenidor cilíndric de plàstic, amb un fons cònic i una tapa unida al cos del tub per evitar el seu despreniment
 Toponímia:
 Eppendorf (Hamburg), barri al districte d'Hamburg-Nord a Hamburg
 Eppendorf (Saxònia), municipi de Saxònia
 Eppendorf (Bochum), barri de la ciutat de Bochum
 Eppendorf (Haltern), barri de la ciutat de Haltern am See
 Eppendorf (Hilter)''', barri de Hilter a Baixa Saxònia